mol – jednostka w układzie SI
 mol – owad z rzędu motyli
 mol – w muzyce
 Mol – miasto w Belgii
 Mol – miasto w Serbii
 MOL – firma komputerowa
 MOL – węgierska firma naftowo-gazowa
 MOL – niezrealizowany projekt stacji kosmicznej

Osoby:
 Alojzy Mol – montażysta filmów animowanych
 Gretchen Mol – amerykańska aktorka
 Jaap Mol – holenderski piłkarz
 Simon Mol – kameruński pisarz
 Tom Van Mol – belgijski piłkarz
 Wouter Mol – holenderski kolarz